Shixi bezeichnet:

 Shixi (Qianwei) (石溪镇), Großgemeinde im Kreis Qianwei in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shixi (Tongzi) (狮溪镇), Großgemeinde im Kreis Tongzi in der chinesischen Provinz Guizhou
 Shixi (Nanchuan) (石溪乡), Gemeinde im Stadtbezirk Nanchuan der chinesischen Stadt Chongqing
 Shixi (Qingtian) (石溪乡), Gemeinde im Kreis Qingtian in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Shixi (Bincheng) (市西街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Bincheng in der chinesischen Provinz Shandong
 Shixi (Qixingguan) (市西街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qixingguan in der chinesischen Provinz Guizhou